Knud Foldschack kan henvise til flere personer:

 Knud Foldschack – en dansk advokat, søn af Knud Foldschack og bror til Knud Foldschack
 Knud Foldschack (forretningsmand) – søn af Knud Foldschack og bror til Knud Foldschack
 Knud Foldschack (skibsreder) – far til Knud Foldschack og Knud Foldschack